Daniel Oberkofler, avstrijski hokejist, * 16. julij, 1988, Gradec, Avstrija. 

Daniel Oberkofler je avstrijski hokejist, ki igra na položaju napadalca za moštvo EHC Black Wings Linz v Avstrijski hokejski ligi.

Oberkofler je hokejsko kariero začel v Gradcu pri ekipi EC Graz. Zanjo je igral tako v mladinski kot v članski kategoriji. V sezoni 2005/06 je tako za EC Graz zaigral na 20 tekmah mladinske lige in 30 tekmah članske lige, še 4 tekme je tisto sezono zaigral tudi za Kapfenberg. V naslednji sezoni je nekaj tekem odigral še v Gradcu, nato pa se je preselil v Linz, kjer je zaigral za moštvo EHC Black Wings Linz. Tam igra že tretjo sezono zapored; v prvi sezoni je zaigral na 37 tekmah članske lige, v drugi pa na 41 tekmah.

Oberkofler je tudi avstrijski reprezentant. Sprva je nastopal za selekcijo do 18 let, trenutno je del članske reprezentance .

Pregled kariere
Posodobljeno: 2. januar 2009

|-
| EC Graz
| U20 avstrijska mladinska liga
| 02/03
|
| 20
| 5
| 5
| 10
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| U20 avstrijska mladinska liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Graz
| U20 avstrijska mladinska liga
| 05/06
|
| 20
| 32
| 31
| 63
| 
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 30
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Kapfenberg
| Narodna liga
| 05/06
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 4
| 3
| 7
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ATSV Steyr
| Višja liga
| 06/07
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 37
| 1
| 3
| 4
| -1
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| EHC Black Wings Linz
| U20 avstrijska mladinska liga
| 06/07
|
| 14
| 36
| 29
| 65
| 
| 34
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 41
| 4
| 6
| 10
| +5
| 16
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| +2
| 4
|-
| EHC Black Wings Linz
| U20 avstrijska mladinska liga
| 07/08
|
| 2
| 5
| 4
| 9
| 
| 0
|
| 
|  
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 5
| 4
| 9
| +5
| 8
|
| 
|  
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |192
| bgcolor="#7FFF00" |94
| bgcolor="#7FFF00" |87
| bgcolor="#7FFF00" |181
| bgcolor="#7FFF00" |+4
| bgcolor="#7FFF00" |106
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |4
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti EC Kapfenberg‎
Hokejisti ATSV Steyr
Hokejisti EHC Black Wings Linz